Giovanni De Min – pittore italiano
 Giovanni De Min – calciatore italiano
 Thomas De Min – cestista italiano